Anamnese (, generindring, ihukommelse) kan henvise til flere artikler:

 Anamnese (filosofi) – et begreb i Platons filosofi
 Anamnese (liturgi) – erindring af Jesus ved nadver eller under messe
 Anamnese (sygehistorie) – en patients redegørelse for sin sygehistorie